Hudnut ist der Familienname von:

 Joseph Hudnut (1886–1968), US-amerikanischer Architekt
 Peter Hudnut (* 1980), US-amerikanischer Wasserballspieler
 William H. Hudnut (1932–2016), US-amerikanischer Politiker